Фиска́льные ма́рки независимой Эсто́нии применялись для оплаты гербового сбора с 1919 по 1940 год. Кроме того, фискальные марки употреблялись на территории Эстонии во времена Российской империи и немецкой оккупации в Первую и Вторую мировые войны.

Период Российской империи 
Ранние фискальные марки на территории Эстонии имели распространение с 1875 по 1917 год, когда Эстония была частью Российской империи. Они представляли собой российские фискальные выпуски и подробно описаны в специальном издании Международного общества эстонской филателии (), выходившем в 2001 году.

Выпуски периода германской оккупации (1918) 

В 1918 году, в период германской оккупации Таллина, были выпущены две фискальные марки с изображением парусного одномачтового судна и текстом двух видов:  («Управление торговли и ремёсел, Ревель») и  («Департамент сырья и торговли, Ревель»). Номиналы были указаны в пфеннигах. В дальнейшем  этих марок послужил основой для создания первых марок Эстонии.

Выпуски независимой Эстонии 
В период с 1919 по 1940 год в независимой Эстонии было эмитировано четыре серии фискальных марок.

Первый выпуск (1919—1921) 
Фискальные марки первой серии были различны по размерам и качеству бумаги.

Второй выпуск (1923—1928) 
На фискальных марках второго выпуска помещено изображение гербов эстонских городов. Художник — Георг Вестенберг. Марки печатались в Государственной типографии. Размер — .

Третий выпуск (1928) 
Третий выпуск представляет собой переиздание марок второго выпуска с номиналами в сентах и кронах вместо марки. Миниатюра номиналом в 20 марок была заменена маркой с номиналом в 25 сентов (рисунок — герб Нарвы, остался без изменений), кроме того была выпущена марка с номиналом в 5 крон, на которой был изображён герб Эстонии (голубая и жёлтая).

Судя по имеющимся гашениям, даты выхода марок третьего выпуска были следующие:
 1 сент — 21 марта 1928.
 3 сента — 14 июня 1928.
 5 сентов — 4 сентября 1928.
 10 сентов — 18 сентября 1928.
 25 сентов — 4 декабря 1928.
 50 сентов — 5 октября 1928.
 1 крона — 20 октября 1928.
 5 крон — 5 ноября 1928.

Четвёртый выпуск (1931—1934) 
Дизайн фискальных марок четвёртого выпуска был изменён. Варяжский щит городского герба был окружён лавровым венком, сверху помещена лента с надписью «TEMPELMARK». Размер марок 20 × 30 мм.
 
Даты выхода марок четвёртого выпуска были следующие:
 1 сент — 17 декабря 1934.
 3 сента — 5 октября 1932.
 5 сентов — 20 февраля 1931.
 10 сентов — 15 января 1932.
 25 сентов — 18 сентября 1932.
 50 сентов — 13 сентября 1934.

Выпуск периода немецкой оккупации (1941) 
22 ноября 1941 года Директоратом экономики Эстонии () были сделаны надпечатки номинала в рейхспфеннигах и рейхсмарках на фискальных марках третьего (с номиналами в 1 и 5 крон) и четвёртого выпусков. Номинальная стоимость надпечатанных марок соответствовала номиналам в сентах и кронах, за исключением 30-пфенниговой (ранее 25 сентов) и 60-пфенниговой (ранее 50 сентов) марок.

См. также 
 История почты и почтовых марок Эстонии
 Фискальная марка

Примечания

Литература 
 Каталог-справочник отечественных непочтовых марок. — М., 2000. — С. 234. — (Приложение к журн. «Филателия»; Т. 1.)
 Barefoot J. Baltic States Revenues. — 3rd edn. — York, UK:  Ltd., 1998. — 40 pp. — ISBN 0-906845-54-8, 9780906845547. (Аннотация: Каталог со стандартными ценами на фискальные марки Эстонии, Латвии, Литвы, Средней Литвы и Мемеля; включает муниципальные выпуски, выпуски времен немецкой оккупации в Первую и Вторую мировые войны и др.)
 Kulo A. Revenue Stamps and Revenue Stamped Papers in Estonia. — International Estonian Philatelic Society, 1999. — 94 p. — ISBN 9985-60-606-X.
 Tammaru P. A. Eesti maksumargid // Eesti Filatelist. — 1978. — Nr. 22—23. — Lk. 154—166.

Ссылки 

 

Эстония